Балканы (от тюркского топонима «Балкан» — «Горный хребет») — многозначное понятие.

Географические объекты 
 Балканские горы — другое название горной системы Стара-Планина.
 Балканский полуостров — полуостров (область) в Юго-Восточной Европе, включающая европейскую часть Турции, Грецию, Албанию, бывшую Югославию, Румынию и Болгарию.
 Стара-Планина (ранее Балка́ны, Балка́нские го́ры) — горная система в Болгарии.
 Балканы — посёлок в Нагайбакском районе Челябинской области России.

Названы в честь Балкан 
  — во многих городах России.
 Балканская площадь — в Санкт-Петербурге.
 Забалканский проезд — в Санкт-Петербурге.
 Большой Балканский переулок — в Москве.

Прочее 
 «Балканы» — украинский футбольный клуб.
 «Балканская звезда» — табачная фабрика в городе Ярославль, Россия.
 Балканский полоз — вид змей.
 Дибич-Забалканский, Иван Иванович (1785—1831) — русский генерал-фельдмаршал, получивший почётную приставку к фамилии Забалканский за переход с армией через Рог Старой Планины (Балканские горы) в 1829 году.

Лингвистика 
 Балканский языковой союз — группа языков, принадлежащих к разным ветвям индоевропейской семьи языков.
 Балкано-романские языки — подгруппа романских языков индоевропейской семьи.

Антропология 
 Балкано-кавказская раса (Малая раса большой европеоидной расы)

История 
 Исторические области Балканского полуострова.
 История Балкан.
 Доисторический Карпато-Балканский регион.
 Балканский неолит.
 Балкано-Карпатская металлургическая провинция (Медного века).
 Балканская гипотеза (о происхождении Индоевропейцев).
 Балканы эпохи бронзы.
 Балканы в древнегреческой мифологии.
 Славянская колонизация Балкан
 Средневековые Балканы.
 Балканские войны (начала XX века).
 Троцкий о Балканских войнах.
 Балканский союз (в ходе Балканских войн).
 Балканский театр военных действий Первой мировой войны.
 Балканская кампания (Второй мировой войны).

См. также 
 Балкан
 Балканистика — гуманитарная дисциплина, изучающая историю, этнографию, географию, языки и культуру народов, населяющих Балканский полуостров.

Примечания